Bandai Namco peut désigner deux entités différentes : 
 Bandai Namco Games : une société créée par la fusion de deux entreprises (Bandai et Namco) ;
 Bandai Namco Holdings : une société gérant plusieurs filiales dont Namco Bandai Games.